Старицкие каменоломни или старицкие пещеры или старицкие катакомбы (местное название: заломы или заломки) — подземные полости искусственного происхождения в Тверской области, на 40-километровом участке вдоль русла реки Волги в окрестностях города Старицы. В подземных выработках с XII века добывался известняк для зданий мирского и церковного назначения Поволжья.

Исторический очерк 

С XII века по 1928 год артели старателей добывали в каменоломнях известняк — «старицкий белый камень» или «старицкий мрамор». Добытый строительный материал шёл на здания города Твери, церкви Спасо-Каменского монастыря на Кубенском озере (с 1550 года), крепостные стены города Смоленска (с 1596 года) и в другие места. Предположительно, старицкие каменоломни представляли единую систему с подземными ходами Старицкого Свято-Успенского монастыря.

В 1941 году здесь были сооружены оружейные склады для подпольщиков. Частичная добыча камня была возобновлена по окончании Великой Отечественной войны (в основном ради производства извести для нужд местного населения).

В 1947 году входы в некоторые подземелья взорваны властями. Ниже по Волге, у деревень Змеевы Горки и Верхний Спас, разработку камня продолжали артели окрестных крестьян численностью в 6—8 человек вплоть до 1953 года. Добытый камень вывозили водным путем. Разработки каменоломен закрыли, в том числе, и по причине обмеления Волги.

С 1970-х годов получил развитие неорганизованный туризм.

География 
Пещеры расположены по двум берегам Волги от деревни Молоково вниз по течению до деревни Нижний Спас на протяжении 40 км водного пути. Таким образом в эту полосу попадает территория самого города Старицы.

Подсистемы 
Крупных выработок — десятки. Чаще всего названы по топонимам, расположенным близ их входов, либо носят самобытные названия.

Вход в наиболее посещаемую пещеру — «Ледяная» (также выступает под названиями Нижнетолпинская-1, -2) расположен в овраге 5-метровой глубины на берегу Волги в районе деревень Чукавино и Толпино (на стороне Толпина). Пещера сравнительно удобна, так как в нее ведет не лаз, а вход, и передвигаться в пещере можно в полный рост.

Другие известные подсистемы:

 «Капкан» (близ деревни Старо-Ямская);
 «Лисичка» (она же «Среднетолпинская-1»); 
«Парабеллум» (она же «Среднетолпинская-2»);
 «Среднетолпинская-2а»;
Долина реки Каменки (от Старицы 6,5 км вверх по течению Волги по правому берегу);
 «Барсучья» (она же «Дыхло Барсучье») (расположена от Старицы в 12 км выше по течению Волги на левом берегу, два входа близ села Федурново);
 «Сельцовские пещеры» (другое название — «Сельцовские заломки»; суммарная длина ходов 5 км; от автовокзала Старицы 15 минут хода; находится практически в черте города, на правом берегу Волги чуть ниже моста за Успенским монастырем);
 «Верхнечукавинская-1a»;
 «Вехнечукавинская-2»;
 «Нижнетолпинская-3»;
 «Террасная-1»;
«Лисья» (близ деревни Калошино).

Фауна 
Имеются колонии рукокрылых.

См.также 

 Гурьевские каменоломни (Тульская область)
 Подмосковные каменоломни (Московская область)
Пятницкие каменоломни (Орловская область)
 Нолькин камень (Марий Эл)
 Каменоломни под Калугой
 Каменоломни под Рязанью
 Подземелья Нижегородчины
 Подземелья Самарской области

Примечания

Ссылки  
Заброшенные каменоломни в Старице — карты, схемы

Археологические объекты в России
Пещеры Тверской области
Спелестология
Каменоломни России
Добыча известняка
Урочища России